

Команды — участницы 

53-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 марта по 20 октября 1990 года. Победителем стало киевское «Динамо», завоевавшее тринадцатый чемпионский титул — лучший результат в чемпионатах СССР.

Грузинские команды «Динамо» Тбилиси и «Гурия» Ланчхути отказались от турнира. «Жальгирис» Вильнюс после первой игры в Одессе (0:1) снялся с чемпионата.

«Ротор» Волгоград потерял место в лиге в переходных матчах с московским «Локомотивом».

«ЦСКА» установил рекорд чемпионатов СССР — самое высокое место команды из низшей лиги по итогам прошлого года (2-е).

Составы команд 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1990 (составы)

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 На сайте footballfacts.ru
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1990
1990